Мела́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Орлеана, 18 км на південний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 230 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 559,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мелан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мелан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер